Starobinskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Mahiljoŭs voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Starobinskiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Starobinskiy Rayon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Minsks voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll